Ricardo López peut désigner :
 Ricardo López Jordán (1822-1889), chef militaire et homme politique argentin ;
 Ricardo López Aranda (1934-1996), dramaturge espagnol ;
 Ricardo López (1937-), homme politique canadien ;
 Ricardo López (1966-), boxeur mexicain ;
 Ricardo López (1971-), footballeur espagnol ;
Ricardo López (1975-1996), harceleur de Björk.